Kaagman ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Kaagman (* 1955), niederländischer Künstler
 Inessa Kaagman (* 1996), niederländische Fußballspielerin
 Jerney Kaagman (* 1947), niederländische Sängerin